Маслёнка, Масленка

Топоним
 Масленка — деревня в Сосновском районе Нижегородской области.
 Масленка — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Масленка — деревня в Крупском районе Минской области.

Другое
 Маслёнка — посуда для хранения и сервировки сливочного масла
 Маслёнка — посуда для хранения и сервировки растительного масла; например, лекиф
 Маслёнка — прежнее название улицы Фаворского в городе Павлово.

См. также 
 Маслянка
 Масленки
 Маслёнок